«Дикая река» () — фильм Элиа Казана по сценарию Пола Осборна, основанному на двух романах — «Бухта Данбара» Бордена Дила и «Грязь на звёздах» Уильяма Брэдфорда Хьюи. Премьера состоялась 26 марта 1960 г.

Сюжет 
Начало 1930-х гг. Молодой идеалист-администратор из Управления долины Теннесси Чак Гловер приезжает в маленький городок в штате Теннесси, чтобы убедить 80-летнюю Эллу Гарт продать её участок земли, поскольку он вскоре будет затоплен в связи со строительством новой дамбы. Из-за решительного отказа Эллы Гарт продавать землю Гловер задерживается в городе, влюбляется во внучку миссис Гарт, Кэрол Болдуин, и с её помощью пытается переубедить несговорчивую женщину.

В ролях 
 Монтгомери Клифт — Чак Гловер
 Ли Ремик — Кэрол Гарт Болдуин
 Джо Ван Флит — Элла Гарт
 Альберт Салми — Хэнк Бэйли
 Джей С. Флиппен — Хэмилтон Гарт
 Джеймс Уэстерфилд — Кэл Гарт
 Барбара Лоден — Бетти Джексон
 Фрэнк Овертон — Уолтер Кларк
 Малкольм Эттербери — Сай Мур
 Брюс Дерн — Джек Роупер (нет в титрах)

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы США
Национальный реестр фильмов
Фильмы США 1960 года